Јуки Кобајаши (; 24. април 1992) јапански је фудбалер, везни играч средине терена, који игра за холандску екипу ФК Херенвен.

Рођен је у Хигашимурајами, префектури Токија.

Каријера 
Своју каријеру започео је у омладинском клубу Токио Верди из којег се у јулу 2012. пребацио у Џубило Ивата. У тренутни клуб, ФК Херенвен, прешао је 2016. године, са којим има уговор до 30.06.2019.

Репрезентација 
За репрезентацију Јапана дебитовао је 2016. године. За тај тим је одиграо 4 утакмице и постигао 1 гол. Прва утакмица коју је одиграо за репрезентацију била је пријатељска, против Босне и Херцеговине.

Статистика

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1992.
Јапански фудбалери
Везни играчи у фудбалу‎